Робин Элейн Лайвли (, род. ) — американская актриса, наиболее известная своей ролью Луизы Миллер в фильме «Маленькая колдунья», а также по ролям в телесериалах  и «Твин Пикс».

У Лайвли была второстепенная роль в сериале «Спасите Грейс».

Биография 
Робин Лайвли родилась 7 февраля 1972 года в , Джорджия, США в семье актрисы Элайн Лайвли. У неё есть отчим Эрни Лайвли, родной брат Джейсон Лайвли, известный по фильму «Отпуск в Европе», родная сестра Лори Лайвли, единоутробная сестра Блейк Лайвли, известная по сериалу «Сплетница», единоутробный брат Эрик Лайвли. Вся семья: и родители, и дети работают в индустрии развлечений.

Карьера 
Лайвли начала свою карьеру как ребёнок-актриса. В возрасте шести лет она дебютировала в фильме  в 1978 году. На протяжении 1980-х годов, она появилась в нескольких телевизионных шоу и фильмах, включая , «Дикие коты» с Голди Хоун, «Парень-каратист 3», и .

В возрасте 19 лет, Лайвли была номинирована на премию «Эмми» за исполнение роли небезопасного подростка в 1991 году за эпизод «Less Than Perfect Daughter» фильма .

В 1990-х годов, Робин исполняла роли в «Твин Пикс», «», и «». В 1996 году, она появилась как Лейн МкКензи, одна из трех главных героев в недолго живущей драме «Саванна».

В 2003 году Лайвли играла специального агента Вивьен Блэкэддер в эпизодах «Ice Queen» и «Meltdown» (пилотный эпизод для сериала Морская полиция: Спецотдел) телесериала «Военно-юридическая служба», первоначально в составе команды специального агента Гиббса, никогда не появлялась в сериях спин-офф.

В 2008 году Робин появилась наряду с Холли Хантер в эпизоде «Спасите Грейс», а также играет роль в «Детектив Раш».

Личная жизнь 
С 25 сентября 1999 года Робин замужем за актёром Бартом Джонсоном. У супругов есть трое детей: сын Бэйлин Джонсон (род.2003), дочь Кейт Джонсон (род.2005) и ещё один сын — Уайетт Блейк Джонсон (род. в апреле 2008).

Робин — крёстная мать своей племянницы Джеймс Рейнольдс (род. в середине декабря 2014), дочери своей младшей сводной сестры Блейк Лайвли и её мужа Райана Рейнольдса.

Фильмография

Награды и номинации

Номинации 
 Молодой актёр
 1984 — Лучшая молодая актриса в новом телесериале, за телесериал «».
 1985 — Лучшая молодая актриса — гость в телесериале, за телесериал «Рыцарь дорог».
 1987 — Исключительное исполнение главной роли молодой актрисой в художественном фильме — комедие или драме, за фильм «Дикие коты».
 1989 — Лучшая молодая актриса главной роли в кинофильме, за фильм «»
 Эмми
 1991 — Выдающийся исполнитель в детской специальности, за сериал «» (эпизод «Less Than Perfect Daughter»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Актрисы XX века
Актрисы XXI века